L'édition féminine 2020 du tournoi Challenger de tennis de Prague se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Kristína Kučová remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Elisabetta Cocciaretto, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lidziya Marozava et Andreea Mitu.

Faits marquants

Contexte 
Le tournoi a été ajouté tardivement au calendrier de la WTA et officialisé moins d'un mois avant son début. Il devait être accompagné par un autre tournoi de la même catégorie qui devait se tenir à Portschach (Autriche) pour compenser la décision de l'USTA de ne pas organiser de qualifications pour l'US Open mais le tournoi autrichien est finalement annulé. Du coup, le tournoi récupère la liste des joueuses engagées à Portschach et passe d'un tableau de 64 à 128 joueuses. Tant le format inédit que la dotation () du tournoi, exceptionnelle pour ce genre de tournoi mais qui s'explique par une redistribution de la dotation réservée aux qualifications de l'US Open, lui valent le surnom de Slam Challenger.

Forfaits 
On note les forfaits de la Britannique Naiktha Bains, de la Paraguayenne Verónica Cepede Royg, des Australiennes Storm Sanders, Ellen Perez et Arina Rodionova, des Ukrainiennes Marta Kostyuk et Anhelina Kalinina, des Américaines Ann Li et Claire Liu, de la Luxembourgeoise Mandy Minella, de la Russe Kamilla Rakhimova, de la Belge Yanina Wickmayer et de la Tchèque Jesika Malečková. Elles sont respectivement remplacées par Eugenie Bouchard, Irene Burillo Escorihuela, Mirjam Björklund, Ana Sofía Sánchez, Maryna Zanevska, Amanda Carreras, Panna Udvardy, Andrea Lázaro García, Lina Gjorcheska, Francesca Jones, Riya Bhatia, Katie Volynets et Ivana Popovic.

Lauréates 
La Slovaque Kristína Kučová remporte le tournoi en simple en battant en finale l'Italienne Elisabetta Cocciaretto.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Références

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague (Challenger)
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  [ Site officiel du tournoi]
 
 

Prague
Sport en Tchéquie en 2020
Tennis en août 2020
Tennis en septembre 2020